Ната́лья Козло́ва:
 Козлова, Наталия Вадимовна-Игоревна (род. 1948) — российский историк, профессор МГУ.
 Козлова, Наталия Владимировна (род. 1965) — юрист, профессор МГУ.
 Козлова, Наталия Дмитриевна (род. 1934) — российская и американская журналистка, телеведущая, писательница.
 Козлова, Наталья Никитична (1946—2002) — российский социолог.
 Козлова, Наталья Фёдоровна (известна как: Полозкова; род. 1972) — российская конькобежка. Примечания